Ел Десенгањо има више значења:

 Ел Десенгањо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Десенгањо (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Десенгањо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Десенгањо (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Десенгањо (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Десенгањо (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Десенгањо (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Десенгањо (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Десенгањо (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Десенгањо (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Десенгањо (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Десенгањо (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Десенгањо, Ла Монтања (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Десенгањо (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Десенгањо (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Десенгањо (Унион Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Десенгањо (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Десенгањо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Десенгањо, Пиједра Парада (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Десенгањо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Десенгањо (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Десенгањо (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Десенгањо (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Десенгањо (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Десенгањо (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Десенгањо, Торесиљас (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Десенгањо (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Десенгањо (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Десенгањо (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Десенгањо (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Десенгањо (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Десенгањо, Ла Пењита (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Десенгањо (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Десенгањо (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Десенгањо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Десенгањо (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Десенгањо (Зарагоза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Десенгањо (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Десенгањо (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику